Seven Tears bezeichnet:

 Seven Tears (Band), eine schwedische Power-Metal-Band
 Seven Tears, ein Album der Band Scream Silence
 Seven Tears (Song), Song der Goombay Dance Band